

Cinema 
 Middle of Nowhere – film del 2008 diretto da John Stockwell
 Middle of Nowhere – film del 2012 diretto da Ava DuVernay

Musica 
 Middle of Nowhere – album degli Hanson del 1997